Claude Larose ist der Name folgender Personen:

* Claude Larose (Eishockeyspieler, 1942) (* 1942), kanadischer Eishockeyspieler und -scout
 Claude Larose (Eishockeyspieler, 1955) (* 1955), kanadischer Eishockeyspieler und -trainer